Pájaro puede referirse a:

 Cada una de las aves, clase taxonómica de animales vertebrados de sangre caliente.
 Passeriformes, orden de aves conocidas comúnmente como pájaros y, a veces, como aves cantoras.
 Pájaro (artista), pintor venezolano.
 El risco El Pájaro o «Pinganillo grande»; risco granítico de La Pedriza de Manzanares, en la Sierra de Guadarrama, en el término municipal de Manzanares el Real, en el noroeste de la Comunidad de Madrid (España).
 El Pájaro (músico), bajista de la banda argentina de ska Los Calzones Rotos.